L-betű
 L, eredeti címén The L Word, egy amerikai televíziós sorozat
 L, a Death Note című manga egyik főszereplője